Новопокровка — упразднённая в 1986 году деревня Гайниямакского сельсовета Альшеевского района Башкирской АССР. Новопокровка находилась на высоте ~200 метров.

В 1952 году — деревня Ново-Покровка, входящая в Никифаровский сельсовет.

В 1972 году — деревня Новопокровка Гайниямакского сельсовета.

Исключена из учетных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Население 
В 1972 году преобладающая национальность — русские.

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Раевский): 41 км (1952 г.), 53 км. (1972 г.)
 центра сельсовета (Никифарово в 1952 году : 12 км, с.  Гайниямак в 1972 году - 5 км.
 ближайшей железнодорожной станции (Аксёново): 11 км.

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.18
 Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года  : [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с. : табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. C.20

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты  Альшеевского района